Audi Cup of China 2017 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2017/2018. Прошёл с 3 по 5 ноября 2017 года на льду «Столичного дворца спорта» (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
На Гран-при Китая 2017 французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали первыми танцорами, набравшими более двухсот баллов по результатам двух программ. Они установили мировые рекорды в произвольном танце и по сумме баллов.

Примечания

Ссылки 
 
 Протокол соревнований  на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 Превью турнира  от Елены Вайцеховской на сайте rsport.ria.ru

2017 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Ноябрь 2017 года
Спорт в Китае в 2017 году